

Persone 
 Albrycht Radziwiłł (1595-1656) – politico polacco
 Aleksander Ludwik Radziwiłł (1594-1654) – nobile e politico polacco
 Antoni Radziwiłł (1775-1833) – nobile, musicista e politico prussiano
 Antoni Wilhelm Radziwiłł (1833-1904) – generale polacco
 Barbara Radziwiłł (1520-1551) – regina consorte di Polonia e granduchessa di Lituania
 Bogusław Radziwiłł (1620-1669) – nobile polacco
 Bogusław Fryderyk Radziwiłł (1809-1873) – nobile e generale polacco
 Dominik Mikołaj Radziwiłł (1643-1697) – nobile e politico polacco
 Eliza Radziwiłł (1803-1834) – nobildonna polacca
 Janusz Radziwiłł (1612-1655) – szlachta della Confederazione polacco-lituana
 Janusz Radziwiłł (1579-1620) – szlachta e magnate della Confederazione polacco-lituana
 Jerzy Radziwiłł (1480-1541) – nobile lituano
 Jerzy Radziwiłł (1556-1600) – cardinale polacco-lituano
 Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (1547-1603) – nobile e politico polacco
 Ludwika Karolina Radziwiłł (1667-1695) – nobildonna polacca
 Michał Hieronim Radziwiłł (1744-1831) – poeta polacco
 Michał Gedeon Radziwiłł (1778-1850) – generale e senatore polacco
 Mikołaj Radziwiłł (1512-1584) – szlachcic del Granducato di Lituania
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1515-1565) – nobile polacco
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1549-1616) – nobile polacco
 Stephanie Dominikovna Radziwill (1809-1832) – nobildonna polacca
 Wilhelm Radziwiłł (1797-1870) – nobile e generale polacco

Storia di famiglia 
 Radziwiłł – famiglia nobile polacco-lituana